Siraitia är ett släkte av gurkväxter. Siraitia ingår i familjen gurkväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gurkväxter
Siraitia